Села:
 Почапинці — Вінницька область, Жмеринський район
 Почапинці — Тернопільська область, Тернопільський район
 Почапинці — Хмельницька область, Чемеровецький район
 Почапинці — Черкаська область, Лисянський район